Andrew Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Andrew Lake (Aleutians West, Alaska)
 Andrew Lake (Southeast Fairbanks, Alaska)
 Andrew Lake (Florida)
 Andrew Lake (Kandiyohi County, Minnesota)
 Andrew Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Andrew Lake (Washington)
 Andrew Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Andrews Lake